Koda Kumi Live Tour 2011～Dejavu～ CD est un album live de Kumi Kōda, sorti sous le label Rhythm Zone le  au Japon. Il sort au format CD et en version iTunes réservé exclusivement au fanclub. Ces pistes sont extraites du concert Live on "KODA KUMI LIVE TOUR 2011 ~Dejavu~".

Liste des titres 

Album live sorti en 2012
Album publié par Avex Trax
Album de Kumi Koda